Рубанів — село, Чернігівська область, Талалаївський район
 Рубанів — селище, Чернігівська область, Варвинський район